

Кевендіш — місто, штат Вермонт
 Кевендіш — переписна місцевість, штат Вермонт

Див. також 
 Кавендіш